es un personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist

La imagen de este homúnculo es la de una bella mujer de cabello oscuro y largo, elegantemente vestida. Puede alargar sus dedos todo lo que quiera, y hacerlos afilados como cuchillas. Lleva el símbolo de Ouroboros sobre su pecho. Su nombre significa Lujuria. En el manga, por su habilidad de alargar sus dedos, posee la Lanza Definitiva.

En la película de imagen real que se estrenará en 2017 será interpretada por Yasuko Matsuyuki.

Descripción física y habilidades 
Su apariencia física es la de una mujer sumamente atractiva de cabello largo y ojos color rojo rubí. Su atuendo de Homúnculo consiste en un vestido de una sola pieza escotado el cual le recubre casi todo su cuerpo hasta llegar a sus pechos.Su marca de Uroboros, se localiza sobre su plexo entre el cuello y sus pechos.

Su poder de homúnculo la convierte en el arma asesina perfecta ya que puede extender sus uñas tanto como ella quiere al punto de convertirlas en afiladas cuchillas o garras con un poder destructivo muy elevado. En el manga este poder tiene el apodo de "La lanza definitiva". Lujuria se vale de este poder para asesinar al falso sacerdote Cornello y además dejar herido y discapacitado de modo permanente a Jean Havoc (en el manga).

Anime 
Lust es el resultado de hacer alquimia humana por parte del hermano de Scar, intentando resucitar a su novia. Por esto, guarda gran parecido con ella, aunque su expresión es más fría y distante. No se sabe muy bien en qué momento nace, pero se supone que esto ocurre unos años antes de la guerra de Ishbal. Eso la hace el quinto homúnculo por orden de creación.

Entra al servicio de Dante, y suele estar acompañada por Gluttony, dirigiendo ella al voraz homúnculo. Cronológicamente, su primera aparición sucede cuando los hermanos Elric están en el pueblo de Majihal, pero solamente se la ve un poco. Además, estaba presente en el laboratorio n.º 5 cuando Tim Marcoh creó la Piedra Roja para los militares.

En 1913 (CS) visitó el pueblo de Lujon, donde Envy había propagado la enfermedad fósil, y enseñó a este alquimista a curar la enfermedad (en realidad sólo a retrasar su efecto) con la Piedra Roja. Sin embargo, Lujon le recordaba mucho al hermano de Scar, el que fuera su novio (en realidad no era el suyo, sino de la humana de la que ella es copia), por lo que se acabó yendo.

Su participación real empieza en Lior en 1914 (CS), cuando presencia junto a Gluttony la caída de Conero, a quien ella misma había dado su Piedra Filosofal Incompleta. Además, ella dirigía a Magwar en su investigación en Xenotime. Más tarde empieza a seguir a Scar junto a Gluttony, para ver qué intenciones tiene, a la vez que busca los apuntes de Marcoh sobre la Piedra Filosofal. Acaba luchando con Scar en la Biblioteca Nacional de Central.

Más tarde aparece en el laboratorio n.º 5, matando al Guardián 48, y presionando a Ed para que cree la Piedra Filosofal con los prisioneros. En ese mismo lugar, advierte la fuga de Greed.

Posteriormente, ya en 1915 (CS), se encarga de matar a Yoki en Kishua para iniciar una pequeña revuelta entre los militares y los refugiados de Ishbal. Después regresa al pueblo de Lujon cuando él la encuentra. Allí decide enmendar su error, matando al alquimista que le hizo recordar sobre su vida anterior.

Reaparece en Lior junto a Gluttony, pero Scar consigue debilitar a Lust al acercarle un colgante con un mechón de pelo de su antiguo cuerpo. Había recogido esta joya de la tumba de su hermano. Algo después ella decide ayudar a Scar por cuenta propia, a crear la Piedra Filosofal. De alguna forma intuye o recuerda que Scar estaba enamorado de ella, a pesar de ser la novia de su hermano mayor. Luego deja marchar a los Elric con la piedra porque tienen el colgante con su pelo. Por esto, Pride la lleva prisionera hasta la ciudad subterránea de Central, ante Dante, la cual decide luego mandarla junto a Wrath a capturar a Alphonse. Ella sin embargo se rebela, mata a Wrath, y ayuda a Edward: se ha dado cuenta de que Dante no usará la Piedra Filosofal para hacerla humana a ella.

Ella marca en el suelo el círculo para sellar homúnculos, que finalmente será usado contra ella por Wrath. De esta forma, pierde toda la Piedra Roja de su interior, y Wrath la mata.

La muerte de Lust deja a Gluttony absolutamente desorientado, pues era a quien seguía él realmente.

Manga y Full Metal Alchemist Brotherhood 
En el manga, su papel primordial es el de recolectar información de situaciones y personas de todo el país y transmitirla a Father. En algunos casos, como el de Cornello, llega a ser ella la que ejecuta los planes de su padre. Llega a volverse la novia de Jean Havoc con el nombre de Solaris, para obtener información de Roy Mustang, los hermanos Elric y de otros proyectos de los militares. Cuando Riza Hawkeye, Alphonse, Barry el Descuartizador, Mustang y Havoc se adentraron a la guarida de los homúnculos, fue ella la que se enfrentó a los dos últimos. En la lucha hirió gravemente a Mustang y paralizó de la cadera hacia abajo a Havoc cuando una de sus garras atravesó su columna vertebral.

Cuando se disponía a acabar con Riza Hawkeye y Alphonse Elric, termina muerta a manos de Roy Mustang cuando éste la incinera una y otra vez, agotando los poderes regenerativos de su Piedra Filosofal. Desaparece ante unas grandes puertas bajo el Laboratorio n.º 5.

Dado que en el manga el hermano de Scar no intenta resucitar a su novia, el origen de Lust y su apariencia son por completo debidos a Father, pues ella no estaba basada en una persona.

The Perfect Guide Book 2 la pone como el segundo homúnculo creado por Father.

Conquistador de Shamballa 
Fugazmente, al final de la película se ve a Scar y Lust (en realidad la mujer de Ishbal en que estaba basada) en este mundo, o mejor dicho sus dobles aquí. Parece que en este lado sí consiguieron estar juntos.

Videojuegos 
Lust aparece también en dos de los videojuegos basados en la serie:

Dual Sympathy (sólo en lo diálogos)
Dream Carnival (es uno de los 5 homúnculos con los que se puede jugar)

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist
Mujeres fatales
Asesinos ficticios

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Lust